Евге́ния Гле́бовна Бавы́кина () — российский политик и юрист. Заместитель Председателя Совета министров Республики Крым (2014—2016). Первый заместитель главы администрации города Ялта (с 2021).

Биография 
Родилась 26 мая 1965 года в городе Раменское Московской области.

В 1994 году окончила Московскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение».

Трудовая деятельность 
 В 1983 году работала оператором ЭВМ Летно-исследовательского института. С 1984 по 1988 гг. работала техником в Лётно-исследовательском институте.
 В 1988 году работала секретарем суда, секретарём судебного заседания Жуковского городского народного суда Московской области.
 С декабря 1988 года по 1991 год судебный исполнитель Жуковского городского народного суда.
 С марта по июнь 1991 года ведущий специалист правового отдела Российского Акционерного Концерна «Акрос».
 С июля по ноябрь 1991 года юрист-консультант юридического отдела Российской финансово-промышленной корпорации «Дженал».
 С декабря 1991 года по июнь 1992 года юрист-консультант отдела материально-технического обеспечения Инвестиционно-финансовой компании «Инфа».
 С июня 1992 по апрель 1994 года заведующий правовым отделом Российского Акционерного Концерна «Акрос».
 С апреля 1994 года по сентябрь 1997 года работала на различных должностях Акционерного общества закрытого типа «Акрос-Холдинг».
 С октября 1997 года по июнь 1999 года начальник юридического управления ЗАО «Энергогаз» Корпорации «Единый электроэнергетический комплекс».
 С июня 1999 года по ноябрь 2002 года начальника юридического отдела ЗАО «Сиданко-Восток».
 С ноября 2002 года по июль 2004 года начальник отдела правового обеспечения Государственного учреждения «Агентство «Эмерком» МЧС России.
 С августа 2004 года по август 2007 года начальник юридического отдела ОАО «СНС-Холдинг».
 С сентября 2007 года по май 2010 года главный юрисконсульт юридического отдела, начальник отдела юридического сопровождения Юридического департамента ЗАО «Управляющая компания «Союзметаллресурс».
 С мая 2010 года по август 2012 года заместитель директора Федерального государственного бюджетного учреждения «Агентство по обеспечению и координации российского участия в международных гуманитарных операциях «Эмерком».
 С августа 2012 года по январь 2013 года заместитель начальника Управления делами Губернатора Московской области и Правительства Московской области.
 С января 2013 года по май 2014 года первый заместитель генерального директора ОАО «Славянка».
 С 7 мая 2014 года — генеральный директор ОАО «Корпорация развития Крыма».
 С 17 июня по 23 июля 2014 года исполняющий обязанности Первого заместителя Председателя Совета министров Республики Крым.
 24 июля 2014 года назначена на должность заместителя Председателя Совета министров Республики Крым.
 19 января 2016 года ушла в отставку по собственному желанию.
 7 декабря 2020 года назначена на должность заместителя главы администрации города Ялта.
 С 10 августа 2021 года первый заместитель главы администрации города Ялта.

Награды 
 Нагрудный знак МЧС России «За заслуги» (2010 год);
 Медаль МЧС России «За содружество во имя спасения» (2012 год); 
 Медаль Республики Крым «За доблестный труд» (13 марта 2015 года) — за мужество, патриотизм, активную общественно-политическую деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие и процветание Республики Крым и в связи с Днём воссоединения Крыма с Россией;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 января 2016 года) — за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
 Отличительный знак Главы Республики Крым «Часы от Главы Республики Крым» (28 сентября 2020)

Примечания

Ссылки 
 Бавыкина Евгения Глебовна (Энциклопедия «ФедералПресс»)
 Евгения Бавыкина: «Крым застрял в 90-х»

Политики Республики Крым
Политики России